Adenolobus är ett släkte av ärtväxter. Adenolobus ingår i familjen ärtväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Adenolobus